'Dinero fácil' puede hacer referencia a las siguientes películas:

 Money Talks (titulado El dinero es lo primero en España y Dinero fácil en Hispanoamérica) película norteamericana de 1997.
Snabba Cash (en español Dinero fácil) película sueca de 2010.